Assanow ist der Familienname folgender Personen:

 Eldar Assanow (* 1974), ukrainischer Ringer 
 Kursan Assanow (* 1966), kirgisischer Politiker und Generalmajor
 Schaqyp Assanow (* 1963), kasachischer Jurist